Calès puede referirse a: 

 Calès, comuna francesa situada en Dordoña.
 Calès, comuna francesa situada en Lot.